Иоанн Секунд (, настоящее имя и фамилия Ян Эверартс, , 15 ноября 1511, Гаага — 1536) — нидерландский поэт.

Ян Эверартс был сыном голландского юриста Николауса Эверартса, друга Эразма Роттердамского. Два его старших брата Николай Грудий и Адриан Марий были поэтами. Первое латинское стихотворение написал в возрасте 10 лет. Вместе со своим братом учился в университете Бурже, изучал право у итальянского юриста Андреа Альчиато и получил степень лиценциата в 1533 году. Два года служил секретарём у архиепископа Толедо. После смерти Секунда братья собрали и издали все его произведения. Известен своим сборником «Поцелуи» (Basia, около 1535 года, издан в 1539 году) на латинском языке, составленным из 19 полиметрических поэм, созданных под влиянием поэзии Катулла.

В этом сборнике стихов Секунд представил «поэтический образец ренессансной гармонии чувственности». Они вызвали множество подражаний не только поэтов-соотечественников Секунда (Ян Лернуций, Ян ван дер Дус и др.), но и поэтов Плеяды (и, прежде всего, П. Ронсара), Дж. Флетчера, В. Драммонда, Дж. Марино, Дж. Б. Маньяно и Г. Муртола.

Мотивы поэзии Секунда использовались Шекспиром, Б. Джонсоном, М. Опицем и другими. Монтень в «Опытах» упоминает «Поцелуи» в ряду новейших произведений, «достойных развлечь читателей».

Также Секунд является автором писем, путевых заметок, трёх сборников элегий, эпиграмм, од, сильв и других стихов. Свои произведения он посвятил Томасу Мору, Эразму, Карлу V, Франциску I.

А. С. Пушкин перевёл эпиграмму Секунда в 1814 г. (с французского перевода Жана Батиста Руссо).

Полный перевод «Поцелуев» был сделан в 1983 г. М. Л. Гаспаровым.

Примечания

Публикации произведений

Литература 
 Eugen Ehrmann. Secundus, Johann / Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 33, Duncker & Humblot, Leipzig 1891, S. 524 f. 
 
 Ошис В. В. Лирика и драматургия гуманистов: [Нидерландская литература] // История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1983—1994. — На титл. л. изд.: История всемирной литературы: в 9 т. Т. 3. — 1985. — С. 172—173.

Ссылки 
 Сочинения Иоанна Секунда (лат.)

Латинские поэты
Поэты Нидерландов
Писатели Возрождения
Писатели XVI века
Поэты XVI века
Новолатинские писатели